Andrea Signoretto – calciatore italiano
 Mario Signoretto – calciatore italiano